Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1962 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rod Laver je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Rod Laver (prvak)
  Roy Emerson (finale)
  Chuck McKinley (polfinale)
  Rafael Osuna (polfinale)
  Fred Stolle (drugi krog)
  Jan-Erik Lundquist (tretji krog)
  Nicola Pietrangeli (prvi krog)
  Frank Froehling (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1962